

Cinema 
 Il ritorno del figliol prodigo – film del 1966 diretto da Evald Schorm
 Il ritorno del figliol prodigo - Umiliati – film del 2002 diretto da Straub e Huillet

Letteratura 
 Il ritorno del figliol prodigo – racconto del 1907 di André Gide

Pittura 
 Il ritorno del figliol prodigo – dipinto del 1619 del Guercino
 Il ritorno del figliol prodigo – dipinto del 1668 del Rembrandt
 Il ritorno del figliol prodigo – dipinto del 1667-1670 di Bartolomé Esteban Murillo
 Il ritorno del figliol prodigo – dipinto del 1782 di Jean-Germain Drouais

Pagine correlate 
Il figliuol prodigo